Bastien Pinault – cestista francese
 Clément Pinault – calciatore francese
 François Pinault – imprenditore francese
 François-Henri Pinault – imprenditore francese
 Salma Hayek Jiménez-Pinault – attrice messicana naturalizzata statunitense